EM i banecykling 2015 for U-23 og juniorer var det 15. kontinentale europæiske mesterskab for unge under 23 og juniorer i banecykling, og det sjette mesterskab, siden mesterskabet fik nyt navn i forbindelse med omstruktureringer i 2010. Mesterskaberne fandt sted i Athens Olympic Velodrome i Athen, Grækenland fra 14. til 19. juli 2015. Amalie Dideriksen vandt to guldmedaljer, Andreas Stokbro og Mathias Dahl Pedersen vandt sølv og Andreas Stokbro og Mathias Dahl Pedersen vandt bronze for Danmark.

Medaljeoversigt

Referencer 

2015 (under-23 & junior)
Cykelløb i 2015